Peter I van Brazilië (Peter IV van Portugal (1798-1834)
Peter I van Castilië (1334-1369)
Peter I van Portugal (1320-1367)